Кубок Карьяла 2016 проходил со 3 по 6 ноября 2016 года. Экспериментальная сборная России одержала три победы в трёх матчах и выиграла турнир. До этого в  финском этапе хоккейного Евротура российская команда побеждала в 2011 году при Зинэтуле Билялетдинове.

Составы сборных 
Сборная России 

ВРАТАРИ. 31. Сорокин Илья (1995, ЦСКА), 30. Шестёркин Игорь (1995, СКА).

ЗАЩИТНИКИ. 9. Антипин Виктор (1992, Металлург Мг), 51. Береглазов Алексей (1994, Металлург Мг), 4. Зуб Артём (1995, Амур), 55. Киселевич Богдан (1990, ЦСКА), 46. Любушкин Илья (1994, Локомотив), 94. Миронов Андрей-К (1994, Динамо), 92. Ожиганов Игорь (1992, ЦСКА), 78. Рафиков Рушан (1995, Локомотив).

НАПАДАЮЩИЕ. 49. Барабанов Александр (1994, СКА), 15. Голышев Анатолий (1995, Автомобилист), 97. Гусев Никита (1992, СКА), 96. Коршков Егор (1996, Локомотив), 63. Красковский Павел (1996, Локомотив), 27. Лещенко Вячеслав (1995, Спартак), 43. Ничушкин Валерий (1995, ЦСКА), 29. Окулов Константин (1995, Сибирь), 74. Прохоркин Николай (1993, СКА), 39. Санников Степан (1990, Сибирь), 87. Светлаков Андрей (1996, ЦСКА), 70. Ткачёв Владимир (1993, Ак Барс), 

7. Шумаков Сергей (1992, Сибирь).

ТРЕНЕР. Олег Знарок.

Турнирная таблица

Матчи турнира  
Время местное (UTC+2:00).

Лучшие игроки

Победитель Кубка Карьяла 

2016
2016 год в хоккее
Спорт в Финляндии в 2016 году